Mistrovství světa v malém fotbalu SOCCA 2019 bylo 2. ročníkem MS v malém fotbalu SOCCA a konalo se v Řecku ve městě Rethymno na ostrově Kréta v období od 12. do 28. října 2019. Účastnilo se ho 40 týmů, které byly rozděleny do 8 skupin po 5 týmech. Ze skupiny pak postoupily do vyřazovací fáze první a druhý celek. Vyřazovací fáze zahrnovala 16 zápasů. Ve finále zvítězili reprezentanti Ruska, kteří porazili výběr Polska 3:2. O překvapení se naopak postarali Němci, kteří se jako vítězové minulého ročníku nedokázali probojovat ze skupiny. Nováčky turnaje byly týmy Mexika, Chile, Kolumbie, Alžírska, Litvy, Maroka, Uruguaye, Kypru, Nigérie, Peru, Maďarska a Rumunska.

Stadion 
Mistrovství se odehrálo na jednom stadionu v jednom hostitelském městě: Leisure Leagues Stadium (Rethymno).

Skupinová fáze 

Čas každého zápasu je uveden v lokálním čase.

Skupina A 

|}
Egyptu byl odečten 1 bod z tabulky, po skončení základní části tedy měli 4 body.

Skupina B 

|}

Alžírsko bylo diskvalifikováno. Hrálo jen jediný zápas s Kolumbií, ostatní zápasy byly kontumovány už bez odehraných minut.

Skupina C 

|}

Skupina D 

|}

Anglii byl odečten 1 bod z tabulky, po skončení základní části tedy měli 9 bodů.

Skupina E 

|}

Skupina F 

|}

Skupina G 

|}

Poslední zápas Čínského týmu byl kontumován 3:0 ve prospěch Francie.

Tým Iráku byl diskvalifikován.

Skupina H 

|}

Německu byl odečten 1 bod z tabulky, po skončení základní části tedy měli 4 body.

Rumunsku byly odečteny 2 body z tabulky, po skončení základní části tedy měli 3 body.

Vyřazovací fáze

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Externí odkazy 
https://soccafederation.com/competition/crete-2019/

Mistrovství světa v malém fotbalu SOCCA
Malá kopaná v roce 2019
Malá kopaná v Řecku
Fotbalové události v Řecku
Sport v Řecku v roce 2019